Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2016 – dziewiąte mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Oceania Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się wraz z turniejem żeńskim w dniach 11–12 listopada 2016 roku w Suvie.

Faworyzowany zespół mistrzów olimpijskich sprostał oczekiwaniom i przed własną publicznością pokonał wszystkich rywali. Zespół Papui-Nowej Gwinei zyskał natomiast awans do dwóch turniejów obecnej edycji WRSS oraz wraz z Tongijczykami do turnieju kwalifikacyjnego kolejnego sezonu.

Informacje ogólne 
W rozegranym na ANZ Stadium w Suvie turnieju startowało dziesięć reprezentacji podzielonych w pierwszym dniu na dwie pięciozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – po dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, zespoły z miejsc trzecich i czwartych o Plate, zaś dwie najsłabsze o Bowl. Stawką mistrzostw prócz medali były również prawo udziału w nowozelandzkich i australijskich turniejach sezonu 2016/2017 World Rugby Sevens Series oraz dwa miejsca w kwalifikacjach do sezonu 2017/2018 dla najwyżej uplasowanych – nie licząc mających status core team Fidżi, Samoa i Australii – drużyn tych zawodów. Zespoły zostały rozstawione według wyników osiągniętych w sezonie 2015/2016 WRSS oraz poprzednich mistrzostwach kontynentu.

Zawody były transmitowane w Internecie. Najtańsze jednodniowe wejściówki kosztowały 20, a dwudniowe 35 F$, z uwagi na niską frekwencję organizatorzy w drugim dniu znieśli opłaty.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2016 w rugby union
2016 w Oceanii
Rugby union na Fidżi
Sport w Suvie
Fidżi w XXI wieku